Houses of the Molé — девятый студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный на лейбле Sanctuary Records 21 июня 2004 года во всём мире и через день в Соединённых Штатах.

Об альбоме 
Изданный в преддверии президентских выборов в США, он является первой частью антибушевской трилогии, продолженной затем альбомами Rio Grande Blood (2006) и The Last Sucker (2007). Все песни начинаются или содержат букву W в названии. Первый трек на альбоме, «No W», имеет многочисленные сатирические образцы речи Буша, в частности, образцы, в которых он говорил о войне с террором. В песне «Psalm 23» не содержится W, однако в английском алфавите эта буква стоит именно на 23-м месте.

Музыкальный стиль альбома более спид-метал-ориентированный, чем предыдущие релизы Ministry.

Эл Йоргенсен заявил, что Houses of the Molé — дань уважения к альбому Led Zeppelin «Houses of the Holy» 1973 года. Molé (моле) — мексиканский соус, сделанный из шоколада, который почти чёрный по цвету, похожий на нефть.

Это также первый альбом, в котором использовали новый логотип Ministry.

Список композиций

Участники записи 
Ministry
 Эл Йоргенсен — вокал, гитара (1-4, 8, 9), бас (1, 7, 8), программирование, слайд-гитара (5), гармоника (9), продюсер
 Майк Скэшиа — лид-гитара (1-3, 8), гитара, бас (2, 6, 9), бэк-вокал (5, 9)
 Джон Монте — бас (3-5), бэк-вокал (5)
 Марк Бэйкер — барабаны (3-5), перкуссия (3), бэк-вокал (5)

Дополнительные музыканты
 Макс Броуди — программирование (2, 6, 7, 9), барабаны (8), саксофон (9), бэк-вокал (9)
 Энджи Йоргенсен — бэк-вокал (5, 9)
 Один Майерс — бэк-вокал (5)
 Карл Уэйн — бэк-вокал (5)
 Кол Маршалл — орган (8, 9)
 Тернер Ванбларкам — DJ (8)
 Лоутон Аутло — оригинальная обложка, внутреннее оформление обложки, арт-директор, дизайнер
 Пол Элледж — фотографии
 Рей Уошем — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Houses of the Molé (все издания) на сайте Discogs
 Тексты песен альбома

Альбомы индастриал-метала
Альбомы Ministry
Альбомы, спродюсированные Элом Йоргенсеном